Le nom de Batsch est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 August Johann Georg Karl Batsch (1761-1802), naturaliste allemand.
 Laurent Batsch (1954-), économiste français.

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain